-{Panorpida}- ili -{Mecopterida}- je predloženi nadred -{Endopterygota}-. Prepostavljena monofilija nadreda -{Panorpida}- je bazirana na morfologiškoj, a ne na genomskoj evidenciji, naime redukcija ili gubitak ovipositora i nekoliko unutrašnjih karakteristika, uključujući mišić koji povezuje plućnu maramicu i prve pomoćne sklerite u osnovi krila, razne strukture larvinjskih maksila i labijuma, i bazalna fuzija CuP i A1 vena u stražnjim krilima. Monofilija grupe -{Panorpida}- je isto tako podržana molekularnim podacima.

Reference

Literatura 

 ; ; ;  2010: Early Mecopterida and the systematic position of the Microptysmatidae (Insecta: Endopterygota).  Annales de la Société entomologique de France (n.s.), 46: 262-270.

Spoljašnje veze 

Надредови инсеката